Technicolor har flere betydninger:
 Technicolor - er navnet på en farveskabelsesproces, hvor man benyttede 3 farvefiltre (cyan, magenta og gul), som blev frembragt gennem en prisme i et specieltbygget kamera.
 Technicolor (fysik) - er fysikteorier som går videre end partikelfysikkens standardmodel.